Sarduri I, rei d'Urartu (844-828 aC).
 Sarduri II, rei d'Urartu (753-735 aC).
 Sarduri III, rei d'Urartu (646-vers 620 aC).